Mickael Pichon (motorcrosser), Frans motorcrosser
 Mickael Pichon (wielrenner), Frans wielrenner